

Geografia
 Repubblica di Macedonia
 Konopnica – località del comune di Kriva Palanka
 Polonia
 Konopnica – comune rurale del Voivodato di Lublino
 Konopnica – comune rurale del Voivodato di Łódź